Staatsaffären bezeichnet

 Küß’ mich, John, eine US-amerikanische Sitcom aus den Jahren 1992 bis 1995
 Staatsaffären (1961), ein österreichischer Fernsehfilm von Wolfgang Glück
 Staatsaffären (1964) (A Global Affair), eine US-amerikanische Filmkomödie des Regisseurs Jack Arnold

Siehe auch:
 Geheime Staatsaffären, ein deutsch-französischer Spielfilm aus dem Jahr 2006
 Die Staatsaffäre, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2014